

Кепрон — місто, штат Оклахома
 Кепрон — місто, штат Вірджинія
 Кепрон — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Капрон